La expresión Norte y Sur (North and South en inglés) puede referirse a:

 North and South (1855), novela de Elizabeth Gaskell.
 North and South (1982), trilogía de John Jakes.
 North and South  (1985), serie de televisión, basada en la anterior.
 Norte y sur (1934), primera película sonora chilena.
 North & South (1946), recopilación de poesía de Elizabeth Bishop.
 North and South, disco de Gerry Rafferty.